Maurice Callot peut désigner :
 Pierre Félix Maurice Callot (1873-1910), un officier de marine français.
 Le Maurice Callot, un sous-marin mouilleur de mines de la marine française, baptisé en la mémoire du premier après sa mort accidentelle.

Notes et références